Nancye Bolton e Thelma Long hanno battuto in finale Alison Baker e Mary Hawton 6-1, 6-1.

Teste di serie 

 Nancye Bolton /  Thelma Long (Campionesse)
 Nell Hopman /  Beryl Penrose (semifinali)

 Alison Baker /  Mary Hawton (finale)
 Dorothy Diggle /  Pam Southcombe (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Australian Championships 1952